

Населені пункти та їхні частини
 Вонґродно — село в гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вонґродно — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Вонґродно — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Вонґродно — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки